Jméno Jeremjáš (יִרְמְיָהוּ Yirməyāhū, také Jeremiáš) může označovat: 

 Jeremjáš – starozákonní prorok
 Jeremiáš – mužské jméno
 Kniha Jeremjáš – ve Starém zákoně řazenou mezi prorocké knihy 
 Jeremjáš. Slyšte hlas – kniha Franze Werfela 
 Otakar Jeremiáš – český skladatel